Józef Kazimierz Piotrowski (zm. po 1815) – skarbnik wołyński, starosta merecki
 Józef Kazimierz Piotrowski (1817–1873) – polski kompozytor, organista
 Józef Piotrowski (1839–1863) – polski działacz polityczny, członek Rządu Narodowego w czasie powstania styczniowego
 Józef Piotrowski (1840–1923) – polski księgarz i powstaniec styczniowy
 Józef Zaleski, właśc. Józef Bolesław Piotrowski (1850–1915) – polski rolnik i publicysta, z zawodu lekarz
 Józef Piotrowski (1873–1939) – polski historyk sztuki
 Józef Jan Piotrowski (1878–1944) – polski malarz
 Józef Piotrowski (chorąży) (1897–1920) – kawalerzysta WP, kawaler VM.
 Józef Piotrowski (1887–2005) – polski superstulatek i organista
 Józef Piotrowski (1895–1961) – poseł na Sejm II Rzeczypospolitej
 Józef Piotrowski – polski fizyk, profesor Politechniki Łódzkiej
 Józef Piotrowski (1913–1999) – polski urzędnik państwowy i działacz społeczno-kulturalny